De volgende plaatsen in het Verenigd Koninkrijk:
 Twyford (Berkshire)
 Twyford (Buckinghamshire)
 Twyford (Derbyshire)
 Twyford (Dorset)
 Twyford (Hampshire)
 Twyford (Herefordshire)
 Twyford (Leicestershire)
 Twyford (Lincolnshire)
 Twyford (Norfolk)
 Twyford (Oxfordshire)
 Twyford (Shropshire)

In Ierland:
 Twyford (Westmeath)

In Nieuw-Zeeland:
 Twyford (Hastings)